Borneo Occidental puede referirse a:

 Provincia de Borneo Occidental, una unidad administrativa de Indonesia;
 Región Especial de Borneo Occidental, antigua área autónoma de Indonesia.